Canal 6 puede referirse a:

Argentina 
 Canal 6 (hoy El Seis Bariloche) de San Carlos de Bariloche.
 Canal 6 Digital, de Posadas, Misiones.
 Canal 6 (Punta Alta), de Coronel Rosales, Buenos Aires.
 Canal 6 de Crespo, Entre Ríos.
 Canal 6 de Moreno, Buenos Aires.

Costa Rica 
 Canal 6 de Repretel en San José.

El Salvador 
 Canal 6 de Telecorporación Salvadoreña, San Salvador.

Honduras 
 Canal 6 (Honduras) de San Pedro Sula.

España 
 Canal 6 (Aragón) de Aragón.
 Canal 6 (Asturias) de Asturias.
 Canal 6 Navarra de Navarra.
 Canal 6 de Tenerife, Islas Canarias.

México 
 Canal 6 de Monterrey.

Nicaragua 
 Canal 6 Nicaragüense de Managua.

Perú 
 Canal 6 de Lima.

Canal 06